

Веллі-Спрінгс — місто, штат Арканзас
 Веллі-Спрінгс — місто, штат Південна Дакота
 Веллі-Спрінгс — переписна місцевість, штат Каліфорнія